Tomasso steht für:

 Tommaso I di Saluzzo (1239–1296), Markgraf von Saluzzo, siehe Thomas I. (Saluzzo)
 Enrico Tomasso (* 1961), britischer Jazztrompeter

Siehe auch:
 Di Tomasso
 Tomaso
 Tommaso